Deze (onvolledige) lijst toont een overzicht van watertorens in de provincie Oost-Vlaanderen.

|}

 
Oost-Vlaanderen
Watertorens